Isla de Pájaros kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Los Pájaros, Veracruz, 
 Isla Pájaros, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar